Nachi steht für:

 Nachi-yama, Berg in der japanischen Präfektur Wakayama
 Nachi (Fluss) in der Präfektur Wakayama, bildet den Nachi-Wasserfall
 Nachi (Schiff, 1928), Schwerer Kreuzer (1928–1942) der Kaiserlich-japanischen Marine
 Marke des japanischen Unternehmens Fujikoshi
 Nachi (Hoherpriester), altägyptischer Priester um 1250 v. Chr.

Nachi ist der Familienname folgender Personen:
 Tomitaro Nachi (1924–2007), japanisch-deutscher Künstler (kinetische Licht- und Bewegungsobjekte)